Europamästerskap 1996 kan avse:

Europamästerskapen i badminton 1996
Europamästerskapen i bordtennis 1996
Europamästerskapen i brottning 1996
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1996
Europamästerskapen i konståkning 1996
Europamästerskapen i kortbanesimning 1996
Europamästerskapen i skidskytte 1996
Europamästerskapet i fotboll 1996
Europamästerskapet i handboll för herrar 1996
Europamästerskapet i handboll för damer 1996
Europamästerskapet i ishockey för damer 1996
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1996